Nefertkau A je bila princeza drevnog Egipta, a živjela je tijekom 4. dinastije, u Starom kraljevstvu.

Etimologija 
Nefer znači "lijepo", a ka "duša".

Životopis 
Nefertkau je bila kći faraona Snofrua i njegove treće žene te unuka faraona Hunija. Imala je naslov "kraljeva kći od njegova tijela". Bila je najstarija Snofruova kći koju je on imao sa svojom trećom ženom. 

Nefertkau je imala sina Nefermaata, koji je nazvan po njezinom najstarijem polubratu. Nefertkauin je muž nepoznat.

Nefertkauin je unuk bio Snofrukaf, Nefermaatov sin. Nefertkau je spomenuta u grobnicama svoga sina i unuka te se njezina grobnica nalazi blizu grobnica Nefermaata i Snofrukafa.  

Ponegdje se Nefertkau naziva kraljicom, što je ona svakako bila, ako je bila supruga svog polubrata Kufua.

Nefertkau B je bila žena Kufukafa, Kufuovog sina te postoji mogućnost da je bila kćer Kufua i polunećakinja Nefertkau A.  

Nefertkau je umrla tijekom vladavine svog polunećaka Kafre. Živjela je tijekom vladavine četiri faraona - Snofrua, Kufua, Džedefre i Kafre. Pokopana je u mastabi G 7050 u Gizi, a kraj njezine grobnice su pokopani njezin sin i unuk.

Nefertkauina obitelj

Vanjske poveznice

Ovdje je moguće vidjeti raspored grobnica u Gizi. Nefertkau je pokopana blizu svojeg sina i unuka.

Izvori i bilješke 

Princeze drevnog Egipta
Četvrta dinastija drevnog Egipta